Рыба́цкая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Рыбацкая улица — улица в Архангельске.
 Рыбацкая улица — улица в Беломорске.
 Рыбацкая улица — улица в Перми.
 Рыбацкая улица — улица в Петрозаводске.
 Рыбацкая улица — улица в Петропавловске-Камчатском.
 Рыбацкая улица — улица в Рязани.
 В Санкт-Петербурге:
 Рыбацкая улица — улица на Петроградской стороне.
 Рыбацкая улица — улица в Ломоносове.
 Рыбацкая улица — улица в Сестрорецке.
 Рыбацкая улица — улица в Сызрани.
 Рыбацкая улица — улица в Твери.
 Рыбацкая улица — улица в Уфе.

См. также 
 Рыбацкий проезд
 Рыбацкий проспект
 Рыбацкий мост